

Musica
 Up, Up and Away – album dei The Fifth Dimension del 1967
 Up, Up and Away – album di Johnny Mathis del 1967
 Up, Up and Away – album di Sonny Criss del 1968
 Up Up And Away – brano di Juice Wrld del 2020

Altro
 Up Up and Away – videogioco del 1983
 Papà, non so volare! (Up, Up and Away) – film TV del 2000